Таларрубьяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 120,98 км². Население — 3617 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 172 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página sobre la comarca de la Siberia Extremeña a la que pertenece Talarrubias
 El Vespertino de Talarrubias, periódico digital de Talarrubias
 Estado del Embalse de Garcia de Sola

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса